El término Oveja hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Animal
Oveja
Cría de ovejas. Cuidado y reproducción de la oveja doméstica.
Para ver un listado de razas: :Categoría:Razas de ovino.
Oveja Dolly primer mamífero clonado a partir de una célula adulta.
Oveja Polly, primera oveja clónica y transgénica a la vez.

Literatura
La oveja de Nathán, novela del autor filipino Antonio M.Abad
La oveja y los caballos. Fábula

Además
Lengua de oveja (desambiguación)
Oveja negra (desambiguación)
Rivera Oveja, alquería del municipio de Casar de Palomero, en el Norte de Extremadura.
Bellavista Oveja Tomé, empresa chilena dedicada al rubro textil.